Эсе-Ыппыт () — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эсе-Ыппыт — река, правый приток р. Куранах-Сала, координаты 66°59' 135°05'
 Эсе-Ыппыт — река, правый приток р. Кюэркеси, координаты 67°16' 134°34'
 Эсе-Ыппыт — гора, на севере Янского плоскогорья, северо-восточнее гор Арга-Ынах, координаты 67°16' 134°34' — 67°17' 134°23'

Примечания